Borgworm (Frans: Waremme, Waals: Wareme) is een stad in de provincie Luik, bij de grens met de provincie Limburg. De stad telt ruim 15.000 inwoners. Worm was een van de 23 Goede Steden van het prinsbisdom Luik.  Zoals de Nederlandse naam nog verwijst naar een borg of burcht, heette het stadje eerder in het Frans Waremme-le-Château.

Worm, Warem of Waremme is de vroegere naam van het riviertje de Jeker.

Overige kernen
Bettenhoven (Bettincourt), Bleret, Bovenistier, Grand-Axhe, Lantremange en Liek (Oleye).

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1971.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1994: R-WAR (3,51%) / 2006: Front Nat. (3,57%) / 2018: Parti Populaire (4,15%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
 Bronnen:  1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Bezienswaardigheden 
 Château de Longchamps (neoclassicistisch kasteel uit ca. 1810 van architecten A. Dubois en François Duckers)
 Tumuli van het Bos van de Tombes
 Tumulus van Borgworm

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Borgworm

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)